Estádio Otoka é um estádio de futebol em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina. O estádio é o local de jogos do FK Olimpik Sarajevo. A capacidade do estádio é de 5.000 pessoas.

O estádio foi construído em 1993, durante a guerra e tem sido usado principalmente pelo clube de futebol local, o FK Olimpik Sarajevo. Além de ser o campo mandante para o time local, o objetivo principal era promover o esporte, especialmente o futebol naquela parte da cidade, desde que não houvesse outro local para a prática de esportes nas redondezas de Otoka naquela época.

Estádios de futebol da Bósnia e Herzegovina
Construções de Sarajevo